Джиро дель Капо () — шоссейная многодневная велогонка, проходившая по территории ЮАР с 1992 по 2010 год.

История  
Гонка была создана в 1992 году как многодневная и проходила среди любителей. С 1996 года стала профессиональной.

С 2005 году вошла в календарь Африканского тура UCI с категорией 2.2. В 2009 году изменила свой формат и прошла в виде четырёх однодневных гонок под общим названием Giro del Capo Challenge, имевших категорию 2.1

В 2010 гонка прошла последний раз и уже в рамках национального календаря.

Маршрут гонки проходил в окрестностях Кейптауна.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Архив официального сайта
 Джиро дель Капо и Джиро дель Капо Челендж 1, 2, 3, 4 на ProCyclingStat
 Джиро дель Капо и Джиро дель Капо Челендж 1, 2, 3, 4 на Cycling Archives
 Джиро дель Капо и Джиро дель Капо Челендж 1, 2, 3, 4 на CQranking
 Джиро дель Капо и Джиро дель Капо Челендж 1, 2, 3, 4 на Cycle Base
 Джиро дель Капо и Джиро дель Капо Челендж 1, 2, 3, 4 на First Cycling